Federació Catalana d'Escacs
 First Certificate in English
 Fondo de Cultura Económica, editorial de Mèxic.